The Australasian Chmapionships 1922 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1922 roku w dniach 1–9 grudnia, na kortach White City Tennis Club w Sydney.

W tej edycji zawodów po raz pierwszy rozegrano konkurencje gry pojedynczej kobiet, gry podwójnej kobiet oraz gry mieszanej. Turniej singlowy pań wygrała Margaret Molesworth, natomiast w rywalizacji panów triumfował James Outram Anderson. Panowie rywalizowali po raz 15–ty.

Margaret Molesworth okazała się najlepsza spośród 15 Australijek, jakie wystartowały w turnieju gry pojedynczej pań. W konkurencji mężczyzn wzięło udział 8 tenisistów, wszyscy byli narodowości australijskiej.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Australian Open według lat
1922 w tenisie ziemnym